Химатна́гар (, ) — город и муниципалитет в индийском штате Гуджарат. Административный центр округа Сабаркантха. Расположен на берегах реки Хатмати. Название в буквальном переводе означает «город доблести».

История 
Основан в 1426 году султаном Ахмедом I (1411—1443).

Население 
Население города по данным на 2001 год составляло 56 464 человека. Основные языки населения — гуджарати и хинди. Уровень грамотности в 2001 году составлял 77 %.

Примечания 

Города Гуджарата
Появились в 1426 году